Подушка під фундамент виконує функцію вирівнювання та розподілу навантаження по всій поверхні на будівельних майданчиках.

Існують такі різновиди подушок:

 Бетонна
 Піщана
 Подушка з щебеню

Посилання 
 https://trivita.ua/ua/blog/podushka-pid-fundament-betonna-pishtchana-abo-z-shtchebeniu-shtcho-vybraty  

Будівельні конструкції